Ви́ктор Фра́нцевич Януше́вский (23 января 1960, Минск, Белорусская ССР, СССР — 23 июня 1992, Берлин, Германия) — белорусский советский футболист.

Игровая карьера 
Родился и вырос в Минске. В детстве занимался, помимо футбола, такими видами спорта, как баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, выступал на городских соревнованиях.

С 1970 года занимался в минской СДЮШОР, первый тренер — Вячеслав Автушко. Играть в футбол начинал на позиции нападающего, забивал голы; однажды, когда на игру не явился один из защитников, Автушко поставил Янушевского на его место, и в защите Виктор играл с того времени до конца жизни.

В минском «Динамо» оказался в 1977 году, в возрасте 17-ти лет. Первые два сезона в составе динамовцев провёл в первой лиге, сыграв 23 матча за 2 года; и в том, и в другом сезоне команда входила в число лидеров лиги, заняв в 1977 4-е место, а в 1978 став 3-й и выйдя в высшую лигу. В те же годы Янушевский играл за юношеские команды СССР, выиграв европейское первенство 1978 года и став вторым на молодёжном ЧМ-1979, где советские футболисты уступили в финале аргентинцам, в составе которых играл, в частности, Диего Марадона.

В минском «Динамо» Янушевский играл до конца сезона-1988 и был игроком основного состава клуба, в том числе и в те годы, когда динамовцы, руководимые Эдуардом Малофеевым, выиграли «золото» и «бронзу» союзного первенства. Именно после тех успехов Янушевского приглашали в олимпийскую и главную сборную СССР, но там его карьера не сложилась (4 и 2 игры соответственно). Также во время выступлений за «Динамо» Виктор дважды включался в списки лучших игроков сезона в СССР.

После того, как Янушевского отчислили из команды в рамках её «омолаживания», его по рекомендации генерала Леонида Исаева пригласил в свою команду тогдашний тренер ЦСКА Павел Садырин. В сезоне-1989 ЦСКА выиграл первенство первой лиги и вышел в высшую лигу, где в последующие сезоны завоевал сначала «серебро», а затем, в последнем союзном чемпионате, «золото».

Янушевский в то время уходил из клуба и снова возвращался: он попробовал себя в роли легионера, но каких-либо успехов за рубежом не добился. Три месяца он провёл в составе аутсайдера 4-го английского дивизиона «Олдершота», тамошняя силовая манера игры не понравилась ему; затем провёл один сезон (1991/92) в составе немецкой «Теннис-Боруссии» в одной из низших лиг страны.

Смерть 
Янушевский умер 23 июня 1992 года в Берлине. Существуют расхождения в источниках как о причине смерти, так и о её месте: по одним данным, Янушевский умер от остановки сердца (так, в частности, написано в свидетельстве о смерти) на футбольном поле, по другим — повесился в отеле. По мнению жены Виктора, у него мог оторваться тромб.

Стиль игры 
Отличался высокими бойцовскими качествами, умело играл головой, хорошо выбирал позицию, был силён в единоборствах.

Семья 
У него остались жена Валентина (мастер спорта по фигурному катанию) и две дочери — Светлана и Яна, которые обе занимались художественной гимнастикой, первая — мастер спорта, вторая — мастер спорта международного класса, чемпионка Европы и серебряный призёр чемпионата мира.

Память 
Ассоциация белорусского мини-футбола по четным годам проводит турнир-мемориал имени Виктора Янушевского.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1982, 1991
 2-е место в чемпионате СССР: 1990
 3-е место в чемпионате СССР: 1983
 Победитель Первой лиги СССР: 1989
 Обладатель Кубка СССР: 1990/91
 Финалист Кубка СССР: 1986/87
 Победитель юниорского турнира УЕФА: 1978
 В 1978 году присвоено звание мастера спорта
 2-е место на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет: 1979
 В списке 33 лучших футболистов сезона в СССР: 1980, 1982 (оба раза — № 3)

Примечания

Ссылки 
 «Валя, так надо…» Три версии загадочной смерти защитника ЦСКА Янушевского
 Прерванный полет «аиста»
 Профиль на КЛИСФ
 Прерванный полет (воспоминания старшей дочери Светланы об отце)

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Олдершот»
Игроки ФК «Теннис Боруссия Берлин»